Capitale sociale – in finanza e diritto commerciale, l'ammontare dei conferimenti in denaro o in natura dei soci di una società di capitali o dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice
 Capitale sociale – in sociologia, l'insieme delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di società complesse ed altamente organizzate